Bally Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bally Mountain (Idaho)
 Bally Mountain (Kalifornien)
 Bally Mountain (Oklahoma)
 Bally Mountain (Oregon)